Ioan Neacșu (n. 10 noiembrie 1939, Băcești) este un critic literar și eseist român.

Absolvă în 1964 Facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. După absolvire se stabilește în Bacău, ca redactor la centrul de radioficare, însă nu poate lucra în publicistică, deoarece nu este membru de partid. În 1967, pentru că refuză să se înscrie în PCR, este obligat să părăsească ziaristica și intră în învățământ ca profesor la Școala Generală nr. 8 din Bacău. După mai multe avataruri în învățământ, devine în 1974 profesor la Liceul Sanitar Bacău, azi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. 

Debutează în 1962 în revista „Iașul literar”. Publică recenzii, studii și articole în „Ateneu”, „România literară”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Limba și literatura română”, „Steagul roșu”, „Radio România” etc..

Trăiește la Bacău.

Activitate științifică și publicistică
 Participă la congresele internaționale de estetică : București – 1972, Darmstadt – 1976, Dubrovnik – 1980, Nottingham – 1988. La ultimele trei congrese participă doar cu comunicări, deoarece nu i se permite să iasă din țară.
 În 1983 publică volumul „Introducere în poezie”, Editura „Cartea Românească", care este schița unui posibil sistem estetic (redactor de carte : Mircea Ciobanu).
 În 1990 devine redactor-șef al revistei „Catedra”, prima revistă nedepartamentală de învățământ apărută după decembrie 1989.
 Inițiază „Simpozionul național de estetică”, Bacău, 1992, simpozion ajuns la ediția a XII-a. Inițiativa sa este preluată de Centrul Internațional de Arte „George Apostu”, de Academia Română, de Universitatea „Bacovia”, care ajută cu logistică, organizare și participare.
 Organizează primul Forum al ONG-urilor școlare : Valea Budului, 2002.
 Pe lângă revista „Orizonturi noi” (pe care o fondează în 1993), înființează o editură cu același nume, unde publică ediția a doua a cărții „Introducere în poezie”, revăzută, adăugită și cu o prefață în care spune povestea primei ediții.
 Publică mai ales articole de analiză politică, dar și estetică sau critică literară, în „România liberă”, „Deșteptarea”, „Monitorul”, „Catedra”, „Revista de filozofie”, „Ateneu”, „Vitraliu”, „Analele Universității George Bacovia” etc.
 Organizează colocviile revistei „Orizonturi noi”, începând cu anul 2003, colocvii la care participă mai multe personalități ale vieții culturale și științifice.
 În urma unei experiențe de câteva luni în care publică săptămânal editoriale în „Monitorul de Bacău”, adună aceste articole în volumul „Editoriale”, la Editura „Orizonturi noi”, în 2004.
 În anii 2005, 2006 și 2007 scrie o rubrică săptămânală în "Ziarul de Bacău", "Jurnalul unui outsider", iar articolele le adună în trei volume, nepublicate pe hârtie, dar accesibile pe blog-ul personal.

Activitatea social-politică
 Membru în Biroul Județean Bacău al Sindicatului din Învățământ, 1989
 Membru fondator al Asociației Ziariștilor Români, 1990
 Președinte fondator al Filialei Bacău a Alianței Civice, 1990
 Vicepreședinte fondator al Sindicatului Liber din Învățământ, 1989-1991 (demisie)
 Membru fondator al Partidului Alianței Civice 1991-1992 (demisie)
 Președinte fondator al Filialei Bacău a F.D.A.R. 1990-1991
 Membru fondator și purtător de cuvânt al Filialei Bacău a C.D.R., 1991-1997
 Purtător de cuvânt al Organizației județului Bacău a P.N.Ț.C.D., 1995-1997 (demisie)
 Președinte fondator al Societății Culturale a Elevilor și Profesorilor din Liceul „Mihai Eminescu”, 1994

Legături externe
Situl personal al eseistului

Nașteri în 1939
Eseiști români
Scriitori români în viață